Az arab eredetű mahdi (مهدي, jelentése „helyesen vezetett”) kifejezés több személyre utalhat:

Köznévi használata 
 mahdí vagy al-mahdí (ISO 233), az iszlám megváltója; eljövetele minden iszlám eszkatológiai tanítás központi eleme

Uralkodók és vallási vezetők 
 al-Mahdi abbászida kalifa (ur. 775-785)
 Muhammad al-Mahdi (eltűnt 874-ben), a tizenkettes síiták utolsó imámja, aki hitük szerint megváltóként tér majd vissza
 al-Mahdi fátimida kalifa (ur. 909–934)
 Muhammad Ahmad al-Mahdi, szudáni vallási vezető (1844–1885)

Kapcsolódó cikkek 
 Mahdi-felkelés